XFN steht für:
 XHTML Friends Network
 X/Open Federated Naming, implementiert als X/Open Federated Naming Service
 Xinhua Financial Network/News, Finanzinformationsunternehmen aus Hongkong, siehe Xinhua Holding, Shanghai
 Xiangyang Liuji Airport (IATA-Code), Flughafen in Xiangyang (Hubei), Provinz Hubei in Zentralchina

XFN